Abbeville ist der Name verschiedener Orte und Verwaltungseinheiten:

In Frankreich:
 Abbeville, Stadt im Département Somme, davon abgeleitet die Verwaltungseinheit
 Arrondissement Abbeville
 Abbéville-la-Rivière, Gemeinde im Département Essonne
 Abbéville-lès-Conflans, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Abbeville-Saint-Lucien, Gemeinde im Département Oise

In Irland:
 Abbeville (Dublin)

In Kanada:
 Abbeville (Manitoba), Stadt in den Prärieprovinzen

in den Vereinigten Staaten:
 Abbeville (Alabama)
 Abbeville (Georgia)
 Abbeville (Louisiana)
 Abbeville (Mississippi)
 Abbeville (South Carolina)

weiteres:
 Abbeville County, Verwaltungseinheit in South Carolina
 Abbeville Division (Alabama), Census designated place
 Abbeville Division (Georgia), Census designated place

im NRHP gelistete Objekte:
 Abbeville Commercial Historic District, in Abbeville, Louisiana, ID-Nr. 87000767
 Abbeville County Courthouse, in Abbeville, South Carolina, ID-Nr. 81000706
 Abbeville Historic District, in Abbeville, South Carolina, ID-Nr. 72001183
 Abbeville Opera House, in Abbeville, South Carolina, ID-Nr. 70000558
 Abbeville Residential Historic District, in Abbeville, Louisiana, ID-Nr. 87001500

Siehe auch:
 Abbeville and Waycross Railroad